Musonda steht für:
 Musondafälle, Wasserfälle in Sambia

Musonda ist der Familienname folgender Personen:
 Bilton Musonda (* 1971), sambischer Fußballspieler
 Brian Musonda (* 1982), sambischer Fußballspieler
 Charles Musonda (* 1969), sambischer Fußballspieler
 Charly Musonda (* 1996), belgischer Fußballspieler
 Christopher Musonda (* 1986), sambischer Fußballspieler
 Damiano Musonda (* 1945), sambischer Langstreckenläufer
 Enock Musonda (* 1966), sambischer Leichtathlet
 Joseph Musonda (* 1977), sambischer Fußballspieler
 Lamisha Musonda (* 1992), belgischer Fußballspieler
 Lubambo Musonda (* 1995), sambischer Fußballspieler
 Mutale Mike Musonda, sambischer Kanzler der Copperbelt-Universität
 Mwape Musonda (* 1990), sambischer Fußballspieler
 Tika Musonda (* 1994), sambischer Fußballspieler